Une Chambre des représentants est le nom donné officiellement, dans certains pays ou régions, à une assemblée dont les membres sont élus, et constituant ou faisant partie d'un Parlement disposant d'un pouvoir législatif.

Assemblée unique d'un Parlement 
 Chambre des représentants de Chypre ;
 Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande ;
 Chambre des représentants de la Libye ;
 .

L'une des assemblées d'un Parlement 
 Chambre des représentants d'Antigua-et-Barbuda ;
 Chambre des représentants d'Australie ;
 Chambre des représentants du Belize ;
 Chambre des représentants de Belgique ;
 Chambre des représentants de Biélorussie ;
 Chambre des représentants de Birmanie ;
 Chambre des représentants de Bosnie-Herzégovine ;
 Chambre des représentants de Colombie ;
 Chambre des représentants d’Égypte ;
 Chambre des représentants des États-Unis ;
 Chambre des représentants de l'Alabama ;
 Chambre des représentants de l'Arizona ;
 Chambre des représentants de l'Arkansas ;
 Chambre des représentants du Colorado ;
 Chambre des représentants du Dakota du Sud ;
 Chambre des représentants du Delaware ;
 Chambre des représentants de la Floride ;
 Chambre des représentants de l'Illinois ;
 Chambre des représentants du Kentucky ;
 Chambre des représentants de Louisiane ;
 Chambre des représentants du Maine ;
 Chambre des représentants du Massachusetts ;
 Chambre des représentants de la Pennsylvanie ;
 Chambre des représentants du Texas ;
 Chambre des représentants de l'Utah ;
 Chambre des représentants du Vermont ;
 Chambre des représentants du Wyoming ;
 Chambre des représentants des Fidji (1972-2006) ;
 Chambre des représentants de Grenade ;
 Chambre des représentants d'Indonésie ;
 Chambre des représentants de Jamaïque ;
 Chambre des représentants du Japon ;
 Chambre des représentants de Jordanie ;
 Chambre des représentants du Liberia ;
 Chambre des représentants de Malaisie ;
 Chambre des représentants de Malte ;
 Chambre des représentants du Maroc ;
 Chambre des représentants du Népal (1991-2007) ;
 Chambre des représentants du Népal (2015-) ;
 Chambre des représentants du Nigeria ;
 Chambre des représentants des Pays-Bas ;
 Chambre des représentants des Philippines ;
 Chambre des représentants de Porto Rico ;
 Chambre des représentants de Prusse (1855-1918) ;
 Chambre des représentants du Somaliland ;
 Chambre des représentants de Thaïlande ;
 Chambre des représentants de Trinité-et-Tobago ;
 Chambre des représentants de l'Uruguay.
 Chambre des représentants du Yémen

En France, l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire du  prévoyait, dans son article 7, une Chambre des représentants élue par le peuple. Actuellement (constitution de la ), une telle assemblée porte le nom d'Assemblée nationale.

Voir aussi 
 

Organe législatif